Microtea är ett släkte av kermesbärsväxter. Microtea ingår i familjen kermesbärsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kermesbärsväxter
Microtea